Веселаго, Феодосий:
 Веселаго, Феодосий Александрович (1877—1915) — капитан, герой Первой мировой войны.
 Веселаго, Феодосий Фёдорович (1817—1895) — русский историк военно-морского флота.